Braunschweig est une ville d'Afrique du Sud, située dans la province du Cap-Oriental.

Ville dans la province du Cap-Oriental